Die Communauté de communes Sauer-Pechelbronn ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Bas-Rhin in der Region Grand Est. Sie wurde am 24. Dezember 2007 gegründet und besteht aus 24 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Durrenbach.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand durch die Fusion der Vorgängerorganisationen Communauté de communes de la Vallée de la Sauer und der Communauté de communes de Pechelbronn.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Sauerpechelbronn
Gegründet 2007